Nijpels kan verwijzen naar de volgende VVD-politici:

Jet Nijpels (1947), raadslid in Eindhoven en lid Tweede Kamer
Groep Nijpels, door Jet geleide afsplitsing van Algemeen Ouderen Verbond 
Ed Nijpels (1950), raadslid in Bergen op Zoom en lid Tweede Kamer
GertJan Nijpels (1951-2021), burgemeester  van Opmeer

Zie ook 
 Nypels (doorverwijspagina)